Чемпионат мира по гандболу — крупнейшее после олимпийского турнира международное соревнование по гандболу. Различают:
 Чемпионат мира по гандболу среди мужчин
 Чемпионат мира по гандболу среди женщин